Djukanović oder Đukanović ist der Familienname folgender Personen:

 Đuro Đukanović (1902–1945), jugoslawischer Radrennfahrer
 Goran Đukanović (* 1976), montenegrinischer Handballspieler
 Milo Đukanović (* 1962), montenegrinischer Politiker (DPS) 
 Milorad Đukanović, serbischer Handballnationalspieler
 Savo Djukanovic, paulinischer Theologe (Jugoslawien/Schweiz um 1930)